Barling puede hacer referencia a:

 La localidad de Barling, en el condado inglés de Essex, Reino Unido.
 La localidad de Barling, en el estado de Arkansas, Estados Unidos.